BRI est un sigle pouvant signifier :
 Banque des règlements internationaux ;
 Belt and Road Initiative (Initiative Ceinture et Route), la Nouvelle route de la soie de Chine (groupe BRICs) ;
 Basic Rate Interface, une interface d'accès à un réseau RNIS en informatique ;
 bon de réduction immédiat, en grande distribution ;
 Brigade de recherche et d'intervention, une unité de la Police nationale française ;
 la brigade de recherche et d'intervention algérienne, son équivalent en Algérie
 brigade rapide d'intervention, une ancienne appellation (utilisée de 1967 à 2015) pour un type d'unité autoroutière de la Gendarmerie nationale française.

BRI est un code pouvant signifier :
 .

BRI est une mini-série télévisée française réalisée par Jérémie Guez (2023).

Bri peut désigner :
 bri, un type de berceau provencal ;
 brigadier, un grade militaire.
 des vases coquillères d'origine marine et fluvio-marine, également connues sous le nom d'« argiles à scrobiculaires ».

BrI est la formule brute de l'iodure de brome.

Notes et références